Teiu:

 Teiu (Argeș), localité en Roumanie
 Hayashi Teiu (1793-1847), lettré néo-confucéen

Voir aussi 
 Teius, genre de sauriens